Club Sportivo Miramar Misiones, club de futbol uruguaià 
 Departament de Misiones, departament del Paraguai 
 Província de Misiones, província de l'Argentina al nord-est del país